PVC est un sigle qui peut vouloir dire :
 en chimie, polychlorure de vinyle, un polymère thermoplastique
 dans les télécommunications, Permanent Virtual Circuit ou circuit virtuelpermanent, un protocole de communication
 Pression veineuse centrale
 Prix de vente conseillé
 Parti vert du Canada
 Problème du voyageur de commerce
 Ponction de villosités choriales